A Ponte Nova puede referirse a varios las siguientes divisiones administrativas de Galicia, España:
 
 A Ponte Nova (Ames), lugar de la parroquia de Agrón, concello de Ames.
 A Ponte Nova (Bayona), lugar de la parroquia de Santa Cristina de la Ramallosa, concello de Bayona.
 A Ponte Nova (Boborás), lugar de la parroquia de Xurenzás, concello de Boborás.
 A Ponte Nova (Cee), lugar de la parroquia de Lires, concello de Cee.
 A Ponte Nova (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Guillar, concello de Otero de Rey.
 A Ponte Nova (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Navea, concello de la Puebla de Trives.
 A Ponte Nova (Tuy), lugar de la parroquia de Guillarei, concello de Tuy.